Bhosle ist der Familienname folgender Personen:
 Asha Bhosle (* 1933), indische Sängerin
 Bandu Bhosle (* 1945), indischer Turner